Mangabeirensi – abitanti di Governador Mangabeira
Mangabeirensi – abitanti di São Raimundo das Mangabeiras